Renault ZOE — электромобиль французской компании Renault. Концепт электромобиля был представлен на Парижском автосалоне 2010, а серийная версия представлена на Женевском автосалоне 2012.

Первые поставки электромобиля во Франции начались в декабре 2012 года. За первый год во Франции было отгружено 5511 ед., что сделало его самым продаваемым электромобилем с 2010 года. В январе 2014 года был продан десятитысячный Renault ZOE, причём большая часть из них в Европе.

В мотоспорте 
3 автомобиля ZOE участвовали в пятом ZENN () Ралли Монтекарло, проводимом с 21 по 23 марта 2014 года. В основной квалификации автомобиль финишировал первым.

Галерея

См. также 
 Nissan Leaf

Примечания

Ссылки 
 
 

ZOE
Renault ZOE
Электромобили Renault
Электромобили по алфавиту